Velika nagrada Monaka 1992 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1992. Odvijala se je 31. maja 1992.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 1.19,495|  
|-
! 2
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 1.20,368
| + 0,873
|-
! 3
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 1.20,608
| + 1,113
|-
! 4
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 1.20,895
| + 1,400
|-
! 5
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 1.21,224
| + 1,729
|-
! 6
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 1.21,831
| + 2,336
|-
! 7
| 20
|  Martin Brundle
| Benetton-Ford
| 1.22,068
| + 2,573
|-
! 8
| 28
|  Ivan Capelli
| Ferrari
| 1.22,119
| + 2,624
|-
! 9
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 1.22,579
| + 3,084
|-
! 10
| 4
|  Andrea de Cesaris
| Tyrrell-Ilmor 
| 1.22,647
| + 3,152
|-
! 11
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Mugen-Honda
| 1.22,671
| + 3,176
|-
! 12
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Lamborghini
| 1.22,733
| + 3,238
|-
! 13
| 33
|  Mauricio Gugelmin
| Jordan-Yamaha
| 1.22,863
| + 3,368
|-
! 14
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Ford
| 1.22,886
| + 3,391
|-
! 15
| 29
|  Bertrand Gachot
| Larrousse-Lamborghini
| 1.23,122
| + 3,627
|-
! 16
| 16
|  Karl Wendlinger
| March-Ilmor
| 1.23,264
| + 3,769
|-
! 17
| 23
|  Christian Fittipaldi
| Minardi-Lamborghini
| 1.23,487
| + 3,992
|-
! 18
| 22
|  Pierluigi Martini
| Dallara-Ferrari
| 1.23,508
| + 4,013
|-
! 19
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 1.23,641
| + 4,146
|-
! 20
| 21
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Ferrari
| 1.23,862
| + 4,367
|-
! 21
| 32
|  Stefano Modena
| Jordan-Yamaha
| 1.23,890
| + 4,395
|-
! 22
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Renault
| 1.23,909
| + 4,414
|-
! 23
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Renault
| 1.23,974
| + 4,479
|-
! 24
| 3
|  Olivier Grouillard
| Tyrrell-Ilmor
| 1.23,990
| + 4,495
|-
! 25
| 15
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 1.24,479
| + 4,984
|-
! 26
| 34
|  Roberto Moreno
| Moda-Judd
| 1.24,945
| + 5,450
|-
! DNQ
| 7
|  Eric van de Poele
| Brabham-Judd
| 1.24,981
| + 5,486
|-
! DNQ
| 8
|  Damon Hill
| Brabham-Judd
| 1.25,394
| + 5,899
|-
! DNQ
| 14
|  Andrea Chiesa
| Fondmetal-Ford
| 1.25,660
| + 6,165
|-
|-
! DNQ
| 17
|  Paul Belmondo
| March-Ilmor
| 1.25,750
| + 6,255
|-
! DNPQ
| 30
|  Ukjo Katajama
| Larrousse-Lamborghini 
| 1.28,310
| + 8,815
|-
! DNPQ
| 35
|  Perry McCarthy
| Moda-Judd
| brez časa
| -
|}

 Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Ayrton Senna| McLaren-Honda| 78
| 1:50:59,372
| 3
| 10|-
! 2
| 5
|  Nigel Mansell| Williams-Renault| 78
| + 0,215 s
| 1
| 6|-
! 3
| 6
|  Riccardo Patrese| Williams-Renault| 78
| + 31,843 s
| 2
| 4|-
! 4
| 19
|  Michael Schumacher| Benetton-Ford| 78
| + 39,294 s
| 6
| 3|-
! 5
| 20
|  Martin Brundle| Benetton-Ford| 78
| + 1:21,347
| 7
| 2|-
! 6
| 29
|  Bertrand Gachot| Larrousse-Lamborghini| 77
| +1 krog
| 15
| 1'''
|-
! 7
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Mugen-Honda
| 77
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 23
|  Christian Fittipaldi
| Minardi-Lamborghini
| 77
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 9
| 21
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Ferrari
| 76
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 10
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Renault
| 76
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 11
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 76
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 12
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Renault
| 75
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 28
|  Ivan Capelli
| Ferrari
| 60
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 32
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Ford
| 30
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 28
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 33
|  Maurício Gugelmin
| Jordan-Yamaha
| 18
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 17
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 34
|  Roberto Moreno
| Moda-Judd
| 11
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 4
|  Andrea de Cesaris
| Tyrrell-Ilmor
| 9
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 15
|  Gabriele Tarquini
| Fondmetal-Ford
| 9
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 32
|  Stefano Modena
| Jordan-Yamaha
| 6
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 3
|  Olivier Grouillard
| Tyrrell-Ilmor
| 4
| Prenos
| 24
|  
|-
! Ods
| 16
|  Karl Wendlinger
| March-Ilmor
| 1
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Lamborghini
| 1
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 22
|  Pierluigi Martini
| Dallara-Ferrari
| 0
| Zavrten
| 18
|  
|-
! DNQ
| 7
|  Eric van de Poele
| Brabham-Judd
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 8
|  Damon Hill
| Brabham-Judd
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Andrea Chiesa
| Fondmetal-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Paul Belmondo
| March-Ilmor
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 30
|  Ukjo Katajama
| Larrousse-Lamborghini
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 35
|  Perry McCarthy
| Moda-Judd
|  
| 
| 
|  
|}

Formula 1 sezona 1992
1992